Абдул-Азіз — 32-й султан Османської імперії
 Абдул Азіз Абдул Ґані — прем'єр-міністр Ємену
 Абдул-Азіз аль-Мансур — султан Єгипту
 Абдул Азіз Тетте — ганський футболіст
 Заїд Абдул-Азіз — американський баскетболіст
 Сауд ібн Фейсал ібн Абдул-Азіз Аль Сауд — міністр закордонних справ Саудівської Аравії